Virtuelle Fluggesellschaft steht für:

 Virtuelle Fluggesellschaft (Flugsimulation), Simulation einer Fluggesellschaft in Computersimulationen
 Virtuelle Fluggesellschaft (Unternehmen), im Luftverkehr tätiges Verkehrsunternehmen